Brohlbach und Prohlbach sind Namen von Fließgewässern in Rheinland-Pfalz:

 Brohlbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Karden, Landkreis Cochem-Zell
 Brohlbach (Rhein), linker Zufluss des Rheins bei Brohl-Lützing, Landkreis Ahrweiler

 Prohlbach, Oberlaufname im Gebiet der Gemeinde Grenderich  des Merler Bachs, rechter Zufluss der Mosel in Merl, Stadt Zell (Mosel), beide Orte im Landkreis Cochem-Zell; Abschnittsnamensfolge Prohlbach → Rotheschbach → Merler Bach

Siehe auch:
 Brölbach